Jeffrey Lee Allen (n. 1961), cestista statunitense
 Jeffery Edward Allen (n. 1987), cestista statunitense
 Jeff Allen (n. 1990), giocatore di football americano statunitense